

Населені пункти та їхні частини
 Ольшова — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ольшова — село в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ольшова — село в гміні Ястшембія Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшова — село в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Ольшова — село в гміні Уязд Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Ольшова — село в гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Ольшова — частина села Лискорня в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ольшова — частина села Цисек у гміні Цисек Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства

Примітки